Rafael Nadal ha battuto in finale Roger Federer 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 vincendo per la prima volta gli Australian Open.

Teste di serie 

 Rafael Nadal (Vincitore)
 Roger Federer (finalista)
 Novak Đoković (quarti di finale)
 Andy Murray (quarto turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
 Gilles Simon (quarti di finale)
 Andy Roddick (semifinali)
 Juan Martín del Potro (quarti di finale)
 James Blake (quarto turno)
 David Nalbandian (secondo turno)
 David Ferrer (terzo turno)
 Gaël Monfils (quarto turno)
 Fernando González (quarto turno)
 Fernando Verdasco (semifinali)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 Robin Söderling (secondo turno)

 Nicolás Almagro (terzo turno) 
 Igor' Andreev (terzo turno) 
 Marin Čilić (quarto turno) 
 Tomáš Berdych (quarto turno) 
 Tommy Robredo (quarto turno) 
 Radek Štěpánek (terzo turno) 
 Mardy Fish (terzo turno) 
 Richard Gasquet (terzo turno) 
 Ivo Karlović (secondo turno) 
 Marat Safin (terzo turno) 
 Feliciano López (primo turno) 
 Paul-Henri Mathieu (secondo turno) 
 Dmitrij Tursunov (primo turno) 
 Rainer Schüttler (primo turno) 
 Jürgen Melzer (terzo turno) 
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)

Giocatori che hanno ricevuto una Wild card 
  Denis Istomin
  Colin Ebelthite
  Carsten Ball
  Adrian Mannarino
  Samuel Groth
  Bernard Tomić
  John Isner
  Brydan Klein

Giocatori passati dalle qualificazioni 
  Flavio Cipolla
  Dieter Kindlmann
  Wayne Odesnik
  Andreas Beck
  Michael Berrer
  Sébastien de Chaunac
  Peter Polansky
  Dudi Sela
  Björn Rehnquist
  Xavier Malisse
  Lamine Ouahab
  Florian Mayer
  Dominik Hrbatý
  Björn Phau
  Evgenij Korolëv
  Andrea Stoppini

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2009
ATP World Tour 2009